Il termine Big Mama, usato tradizionalmente nelle famiglie afroamericane per soprannominare la nonna, può riferirsi a:

 Big Mama – duna del deserto del Namib
 Big Mama – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear

Cinema 
 Big Mama (Big Momma's House) – film del 2000 diretto da Raja Gosnell
 Big Mama - Tale padre, tale figlio (Big Mommas: Like Father, Like Son) – film del 2011 diretto da John Whitesell

Musica 
 Big Mama Thornton (1926-1984) – cantante statunitense 
 Big Mama – gruppo musicale sudcoreano
 BigMama  –  rapper italiana
 Big Mama (Unconditional Love) – traccia inclusa nell'album 10 di [[LL Cool J]